L'Heure du kidnapping est le  de la série de bande dessinée Ric Hochet. Il est le second volume d'un diptyque commencé avec Un million sans impôt.

Résumé

Rappel du tome précédent 
Dans les environs de Bruges, en Belgique. Le sénateur Hugo Van Burg vient de mourir d'une crise cardiaque alors qu'il allait fêter son anniversaire. Sa fille adoptive, Anne-Élisabeth, qui hérite d'une grosse partie de sa fortune, envisage de confier la gestion de la succession à un administrateur, Daniel Maynard.

Le jour du rendez-vous entre Maynard et Anne-Elisabeth, celle-ci est assassinée.

Informé par une lettre anonyme du projet d'attentat contre Anne-Elisabeth, le journaliste Ric Hochet est le spectateur impuissant de l'assassinat.

Avec l'aide du commissaire Brébant, Ric va enquêter sur ce crime qui pourrait rapporter un million de francs belges à celui qui l'a commis (prix du « contrat »), sachant que les autres héritiers sont tous suspects, en l’occurrence Simonne, Joël, Lionel, et le jeune Jackie. Seront suspectés aussi le majordome Taylor, la gouvernante Clémence et un historien-archiviste appelé par Hugo pour faire des recherches.

L'enquête montrera que Daniel Maynard était sans doute un tueur à gage, aidé d'une complice, Irina, et d'un second complice, Chris Lammers, tous trois agissant pour le compte d'un commanditaire faisant partie de la famille ou des familiers du manoir.

Évolution de l'intrigue 
L'aventure commence alors que Ric Hochet et Brébant ont failli « coincer » Maynard, qui est parvenu à s'échapper. Puis ils découvrent dans les environs la gouvernante de la famille Van Burg, attachée à une pierre tombale et au cou de laquelle se trouve un écriteau portant une inscription énigmatique.

Par la suite, Brébant organise une fouille complète du manoir des Van Burg. On ne trouve rien. Lors de la fouille des dépendances, on découvre dans une maison en ruine des papiers calcinés dans la cheminée ainsi qu'un collier qui avait été perdu par Simonne. Soudain un inconnu s'échappe de la propriété, prend une voiture et quitte les lieux. Poursuivi par Ric Hochet et Brébant, le fugitif se donne la mort lors d’une course-poursuite, en fonçant en direction d'une carrière et en dégringolant de la falaise. Tué sur le coup, l'homme est calciné et méconnaissable : s'agit-il de Maynard, de Lammers, ou de quelqu'un d'autre ?

La disparition de Jackie 
Le notaire indique aux membres de la famille qu'Hugo souhaitait que la cérémonie de recueillement en faveur de Bertrand et Catherine, des aïeuls qui avaient jadis péri dans des circonstances terribles.

L'étrange cérémonie familiale a lieu dans les caves du château.

À l'issue de cette cérémonie, le jeune Jackie disparaît.

Peu de temps après, une lettre anonyme informe la famille Van Burg que l’adolescent a été enlevé par Maynard lui-même et sera restitué contre une rançon de 25 millions de francs belges…

Ric Hochet découvrira que le jeune Jackie et Lionel (déguisé en « Maynard ») étaient de mèche depuis le début pour spolier les autres membres de la famille et pour se venger des humiliations subies dans le passé.

Personnages 
 Ric Hochet
 Commissaire Bourdon
 Daniel Maynard : homme de confiance des van Burg
 Simonne Lefebvre : nièce d'Hugo et épouse de Joël Lefebvre
 Lionel Laville : compagnon d'Anne-Elisabeth
 Jackie : fils adoptif d'Hugo
 Ghislain de Samsoent : voisin d'Hugo, dernier rejeton de la famille rivale des Van Burg

Album de Ric Hochet
Album de bande dessinée sorti en 1996